Ка́лле Ма́ркус Ки́искинен (; 6 сентября 1975, Хювинкяа, Уусимаа) — финский кёрлингист, второй в команде Финляндии .

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу